Giraudo ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Giraudo (* 1983), italienischer Tennisspieler
 Alessandro Giraudo (* 1968), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Turin
 Pedro Giraudo (* 1977), argentinischer Musiker
 Raoul Giraudo (1932–1995), französischer Fußballspieler